Jeanne Doré :

 Jeanne Doré, pièce de théâtre de Tristan Bernard de 1913
 Jeanne Doré, film français réalisé par Louis Mercanton et sorti en 1915
 Jeanne Doré, film italien réalisé par Mario Bonnard et sorti en 1938